На Евровидении 1992 Ирландию представила Линда Мартин с песней Why Me?. Ирландия заняла 1 место со 155 баллами. Наибольшее количество баллов (12) Ирландии дали Греция, Мальты и Турция; наибольшее количество очков (12) от Ирландии получила Австрия.

Выставленные очки Ирландии другими странами:

Очки, выставленные Ирландией другим странам:

Примечания 

Страны на «Евровидении-1992»